Матье, или, согласно французскому произношению, Матьё (; французская версия  имени Матвей (, )) — французское имя, фамилия и топоним.

Имя 
 Матье I (граф Нанта) (ум. 1051) — граф Нанта с 1037/1038.
 Матье II (граф Нанта) (ум. 1103/1104) — граф Нанта с 1084.
 Матье I (герцог Лотарингии) (ок. 1119—1176) — герцог Лотарингии с 1139, граф Туля с 1153.
 Матье II (граф Туля) (ум. 1207) — граф Туля.
 Матье II (герцог Лотарингии) (ум. 1251) — герцог Лотарингии с 1220.
 Матье I де Монморанси (ум. 1160) — барон де Монморанси с 1130/1132, коннетабль Франции с 1138.
 Матье II де Монморанси (1174—1230) — барон де Монморанси с 1189, коннетабль Франции с 1218.
 Матье III де Монморанси (ум. 1270) — барон де Монморанси с 1243.
 Матье IV де Монморанси (1252—1304) — барон де Монморанси с 1230, Великий камергер Франции.
 Матье V де Монморанси (ум. 1310) — барон де Монморанси с 1304.
 Матье де Монморанси (граф Понтье) (ум. 1250) — сеньор д’Аттиши, граф Понтье (по праву жены) с 1240/1241.
 Матье Эльзасский (около 1137—1173) — граф Булони c 1160.

Фамилия

Матьё 
  (род. 1956) — французский правовед.
  (1763—1833) — французский революционер, член Конвента и Комитета общественного спасения.
 Матьё, Георг Давид (1737—1778) — немецкий художник-портретист.
 Матьё, Давид (1697—1656) — немецкий художник-портретист, отец художников Г. Д. Матьё и Л. Матьё.
 Матьё, Жак-Мари-Адриен-Сезар (1796—1875) — французский кардинал.
 Матьё, Жереми (род. 1983) — французский футболист.
 Матьё, Жорж (1921—2012) — французский художник школы ташизма.
 Матьё, Клод Луи (1783—1875) — французский астроном.
 Матьё, Лексон (род. 1999) — канадский боксёр.
 Матьё, Леопольд (1750—1778) — немецкий художник-портретист. 
 Матьё, Мирей (род. 1946) — французская певица.
 Матьё, Морис (1768—1833) — французский военный деятель, дивизионный генерал.
 Матьё, Морис (1934—2017) — французский художник.
 Матьё, Поль-Анри (род. 1982) — французский теннисист.
 Матьё, Рафаэль (род. 1983) — французский кёрлингист.
 Матьё, Симона (1908—1980) — французская теннисистка, член Международного зала теннисной славы.
 Матьё, Франсуа-Дезире (1839—1908) — французский кардинал.
 Матьё, Шанталь (род. 1951) — франко-швейцарская арфистка.
 Матьё, Шарль Адольф Гислен (1804—1876) — бельгийский писатель, поэт, переводчик и общественный деятель; юрист по образованию.
 
 Матьё-Боде, Пьер (1816—1911) — французский государственный и политический деятель.

Матье 
 Матье, Милица Эдвиновна (1899—1966) — советский египтолог и историк.

Топоним 
 Матьё — коммуна департамента Кальвадос во Франции.

Другое 
 Матье — блюдо из сельди.

См. также 
 
  — английский вариант того же имени.